Виља Марија има више значења:

 Виља Марија, Ехидо Виља Марија (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Марија, Ехидо Виља Марија (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Марија (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виља Марија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Виља Марија (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику